Calciumpropionaat, een voedingszuur
 E282 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador